Парро́тия () — монотипичный род семейства . Единственный вид — парротия персидская (Parrotia persica), также известны наименования железняк, амбур (тал. амбыр; амбырə до)  и демир-агач (Dəmirağac) (в Азербайджане), один из нескольких видов, прозванных «железным деревом». Второй вид парротии,  (= ), в настоящее время относят к роду . Также некоторыми учёными в роде выделяют вид , произрастающий в Китае. Парротия ботанически наиболее близка к гамамелису.

Классифицирован вид Мейером и назван в честь естествоиспытателя Иоганна (Ивана) Паррота.

Ботаническое описание 
Парротия персидская — листопадное дерево высотой 15—25 м (иногда до 30 м). Ствол короткий, до 1,5 м в диаметре, иногда начинает ветвиться практически у земли. Цветёт до распускания листьев, цветки без лепестков, с 5—7-лопастной чашечкой и 5—7 тычинками. Плод — двустворчатая коробочка. Листья кожистые, овальные, длиной 6—15 см и шириной 4—10 см, летом — зелёные, осенью — жёлтые, красные и пурпурные. Кора — серая, иногда с красноватым оттенком. Ветви часто срастаются с ветвями других деревьев, ширина кроны — 8—15 м. Годичные кольца плохо заметны.

Распространение и экология 
Ареал — реликтовые леса в Азербайджане (Талышские горы) и Иране (Эльбурс) близ Каспийского побережья. Парротия предпочитает субтропический климат или тёплый умеренный, поэтому в горах встречается в основном не выше 700 м над уровнем моря. Предпочитает увлажнённые почвы в ущельях вдоль рек и ручьёв, но встречается и в сухих местах. 

Растёт медленно и к 150 годам достигает 15 м высоты и 30 — 40 см в диаметре. Доживает до 200 лет. При срубке дает поросль от пня и корневые отпрыски. Хорошо выдерживает стрижку и долго удерживает приданную форму.

Значение и применение 
Выдерживает морозы до −25 °C, поэтому часто выращивается в Западной Европе как декоративное растение. Широко известны художественные изделия из парротии. Из-за своей прочности, железное дерево используется при изготовлении топорищ, рам, половой доски, различных столярных изделий, хотя стоимость древесины обычно в несколько раз дороже, чем у иных видов.

Свойства древесины 
Древесина заболонная, розоватого цвета с коричневым оттенком, на свету буреющая, внешние слои светлее центральных. Годичные кольца не всегда отчетливы, встречаются ложные годичные слои. Сосуды с лестничными перфорациями. Межсосудистая поровость супротивная и лестничная. Поры волокон с более или менее отчетливым окаймлением. Древесина рассеянно сосудистая. Древесная, паренхима метатрахеальная и диффузная. Лучи гетерогенные, одно-двурядные.

Плотная и весьма однородная древесина железного дерева в свое время использовалась на изготовление ткацких челноков. В СССР эксплуатировалась в ограниченном размере, в частности для деталей машин, хотя красивая розово-коричневая древесина «кавказского розового дерева» с высокой способностью принимать полировку могла бы с успехом применяться для изготовления декоративной фанеры и художественных изделий. Древесина тяжелая (удельный вес более 1), прочная, твёрдая, мало упругая, плохо колется.

Физико-механический свойства древесины парротии:

См. также 
Железное дерево

Примечания

Литература 
 Сафаров И. Эколого-биологическая характеристика железного дерева, «Тр. института ботаники АН Азербайджанской ССР», 1952, т. 16; Деревья и кустарники СССР, т. 3, М. — Л., 1954.

Ссылки 

 
 
Фильм снятый в талышских горах про "железное дерево", 1971 года. 

Гамамелисовые
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений
Флора Талыша